Zhanqian bezeichnet:

 Zhanqian (站前区), Stadtbezirk der Stadt Yingkou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhanqian (Baita) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Baita in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhanqian (Changyi) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Changyi in der chinesischen Provinz Jilin
 Zhanqian (Guta) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guta in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhanqian (Haizhou) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhanqian (Hongshan) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongshan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Zhanqian (Jinzhou) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhanqian (Kuancheng) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kuancheng in der chinesischen Provinz Jilin
 Zhanqian (Lianshan) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lianshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhanqian (Liwan) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liwan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Zhanqian (Longshan) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longshan in der chinesischen Provinz Jilin
 Zhanqian (Maonan) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Maonan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Zhanqian (Pingshan) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pingshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhanqian (Qianjin) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qianjin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Zhanqian (Tiedong) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiedong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhanqian (Tiefeng) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiefeng in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Zhanqian (Tiexi) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiexi in der chinesischen Provinz Jilin
 Zhanqian (Xinfu) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinfu in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhanqian (Xinjian) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinjian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Zhanqian (Zhenxing) (站前街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhenxing in der chinesischen Provinz Liaoning